Клецкая ординация — один из трёх майоратов, на которые поделил свои владения Николай Радзивилл Чёрный (1515-1565). Это неделимая совокупность земель с центром в Клецке досталась его младшему сыну  Альбрехту. Разделение владений Радзивиллов на три части было скреплено соглашением, подписанным в Гродно 16 октября 1586 года и через 3 года утверждённым сеймом.

В 1579 году Клецк стал центром ординации — неделимой и неотчуждаемой феодальной латифундии, наследуемой по праву первородства. Данная ординация была утверждена Стефаном Баторием в 1586 году, а первым клецким ординатом стал Альбрехт Радзивилл. 

В 1874 году Клецкая ординация слилась с Несвижской ординацией Радзивиллов и в таком виде просуществовала до 1939 года. Обе ординации возглавили Радзивиллы клецкой ветви.

Ординаты клецкие 
 Альбрехт Радзивилл  (1586-1592) 
 Ян Альбрехт Радзивилл (1592-1626) сын предыдущего 
 Михаил Казимир Радзивилл (1626-1656) сын предыдущего
 (?) Ян Владислав Радзивилл  брат предыдущего
 Станислав Казимир Радзивилл (1656-1690) сын предыдущего
 Доминик Николай Радзивилл (1690-1697) 
 Ян Николай Радзивилл (1697-1729) сын предыдущего
 Мартин Николай Радзивилл (1729-1748) сын предыдущегоo
 Юзеф Николай Радзивилл (1759-1813) сын предыдущего
 Михаил Иероним Радзивилл с 1823 брат предыдущего
 Людвик Николай Радзивилл  по 1830 сын предыдущего
 (?) Лев Людвигович Радзивилл (1830-1874) сын предыдущего
 Антоний Вильгельм Радзивилл (1874-1904) 
 Ежи Фридрих Радзивилл (1904-1914) 
 Альбрехт Антоний Радзивилл (1914-1935) сын предыдущего
 Леон Радзивилл (1935-1939) брат предыдущего

Источники 
 
 
 Радзівіл Станіслаў Казімір // Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. Т.2: Кадэцкі корпус — Яцкевіч / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал.рэд.) і інш.; Маст. З. Э. Герасімовіч. — Мн.: БелЭн, 2006. −792 с.: іл. С. 498. ISBN 985-11-0315-2, ISBN 985-11-0378-0 (т. 2)
 Górzyński S., Grala J., Piwkowski W., Urbaniak V., Zielińska T. Radziwiłłowie h. Trąby . — Warszawa, 1996. — S. 23., tabl. III.
 Albertas Radvila // Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, IX t. — Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1982. — T. IX: Pintuvės-Samneris, 306 psl.
  Шышыгіна-Патоцкая К. Нясвіж і Радзівілы, Мн.: Беларусь, 2007.
 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 6. Кн. 1: Пузыны — Усая / Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (галоўны рэд.) і інш.; Маст. Э. Э. Жакевіч. — Мн.: БелЭн, 2001. — 591 с.: іл. ISBN 985-11-0214-8.

Примечания

См. также 
 Несвижская ординация

Клецк

Майораты